Gornji Lipovac (Nova Kapela), een plaats in de Kroatische gemeente Nova Kapela
 Gornji Lipovac (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus